Ло́йко — белорусская и украинская фамилия.

Персоналии 
 Лойко, Григорий Антонович (1923—1981) — Герой Советского Союза.
 Лойко, Иван Александрович (1892—1936) — русский лётчик-ас Первой мировой войны.
 Лойко, Михаил Фёдорович (1892—1937) — белорусский учёный-экономист, географ.
 Лойко, Наталия Всеволодовна (1908—1987) — советский детский писатель.
 Лойко, Олег Антонович (1931—2008) — белорусский поэт, писатель, литературовед, критик и переводчик. Член-корреспондент АН Беларуси.
 Лойко, Павел Олегович (1958—2010) — белорусский историк.
 Лойко, Пётр Фёдорович (род. 1939) — советский и российский учёный в области экономики земельных отношений, член-корреспондент РАН.
 Лойко, Сергей Леонидович (род. 1953) — журналист, переводчик, писатель.

Другое 
 Лойко — город в Бирме, столица штата Кайя с населением около 11 тысяч человек.
 «Лойко» — цыганское трио.